Карл дю Мэн может относиться к пяти графам Мэнским:
 Карл I Анжуйский (1227–1285).
 Карл II Анжуйский (1248–1339).
 Карл Валуа (1270–1325), граф Мэнский как Карл III.
 Карл IV Мэнский (1414–1472).
 Карл IV Анжуйский (1446–1481), граф Мэнский как Карл V.